Интымак — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Интымак — село в Жуалынском районе Жамбылской области.
 Интымак — село в Жанааркинском районе Карагандинской области.
 Интымак — село в Тимирязевском районе Северо-Казахстанской области.
 Интымак — село в Ордабасинском районе Южно-Казахстанской области.

См. также 
 Ынтымак